De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 2000 werd op 31 januari 2001 gehouden in het casino van Oostende. Jan Koller won deze voetbalprijs met 102 punten. Het gala werd uitgezonden door VTM en gepresenteerd door Dirk Abrams en Birgit Van Mol.

De prijsuitreiking
De vier eersten in de einduitslag waren Anderlecht-spelers. Jan Koller won en ging ploegmaten Yves Vanderhaeghe, Walter Baseggio en Bart Goor vooraf. Koller was samen met spitsbroeder Tomasz Radzinski topfavoriet. De boomlange Tsjech won zowel de eerste als de tweede stemronde. Radzinski eindigde uiteindelijk net buiten de top 5.

Marc Degryse kreeg tijdens de ceremonie de prijs voor Doelpunt van het Jaar en Luc Nilis de Lifetime Achievement Award. Gunther Schepens werd dan weer uitgeroepen tot Gouden Stud (i.e. de knapste voetballer), terwijl Émile Mpenza beschouwd werd als de Beste Belg in het Buitenland.

Uitslag

Belgische Gouden Schoen